L'Enfant perdu est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Enfant perdu, téléfilm de Christian Faure (1997)
 L'Enfant perdu, court roman de Jean de La Hire paru dans l'hebdomadaire L'Actu du  au .

Voir aussi 

 L'Enfant Perdu, Îlot de Guyane, un des îlets de Rémire, appartenant administrativement à Macouria.